La Garza kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Garza, Puebla, ort, 
 La Garza, San Luis Potosí, ort, Tancanhuitz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar